Bivolje Brdo je naseljeno mjesto u gradu Čapljini, Federacija BiH, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 

 Alija Kebo, pisac, pjesnik, autor i urednik

Znamenitosti 
 Pašića kula - graditeljska stambena cjelina, nacionalni spomenik BiH

Izvori 

Naselja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
Čapljina